Madesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Madesaari (ö i Lappland, Norra Lappland), 
 Madesaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Madesaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Madesaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Madesaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Madesaari (ö i Lappland, Rovaniemi), 

Robotskapade Finlandförgreningar